Ко́ста Пе́рович (; родился 19 февраля 1985 года в Осиеке, СР Хорватия, СФРЮ) — бывший сербский баскетболист. Играл на позиции центрового. Последним клубом «Партизан». Был выбран на драфте НБА 2006 года во втором раунде под общим 38-м номером. Игрок национальной сборной Сербии.

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 2000 году в Сербии. В 2007 году он пытался закрепится в Национальной баскетбольной ассоциации. В 2008 году он вернулся в Европу и стал играть в Испании. В 2010 году перешёл в клуб «Барселона». 15 декабря 2015 года завершил карьеру из-за травмы колена.

Клубные трофеи 
 Победитель Адриатической лиги: 2006—2007
 Чемпион Сербии: 2002—2003, 2003—2004, 2004—2005, 2005—2006, 2006—2007

Сборная Сербии 
Первое крупное выступление в мужской сборной Сербии — Чемпионат Европы 2003 года в Швеции. На чемпионате Европы 2009 года в Польше завоевал серебро.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 профиль на Euroleague.net

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по баскетболу
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Игроки БК «Партизан»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Енисей»